998 Bodea – asteroide della fascia principale 
 Bodea – frazione del comune italiano di Castenedolo
 Cosmin Bodea – calciatore ed allenatore rumeno